Baredine je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 68 stanovnika te 22 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 69 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji